Miejscowości w USA:
 Zanesville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Zanesville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
Gminy w USA:
 Zanesville (ang. Zanesville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery